Stripped live in UK — третий музыкальный DVD Кристины Агилеры, вышедший в 2004 году.

Stripped live in UK не включает в себя «Make Over», которую Агилера исполняла после «Can't Hold Us Down», а также песню «I Prefer You», которая шла после «At Last».

Список композиций 
 Stripped Intro Pt. 1
 Dirrty
 Get Mine, Get Yours
 The Voice Within
 Genie in a Bottle
 Can't Hold Us Down
 Salsa/Contigo En La Distancia/Falsas Esperanzas
 Infatuation
 Come On Over (All I Want Is You)
 Cruz
 Loves Embrace
 Impossible
 At Last
 Lady Marmalade
 Walk Away
 Fighter
 Stripped Pt. 2
 What A Girl Wants
 Beautiful

Дополнения 
 Эксклюзивное интервью с Кристиной о её альбоме Stripped, о The Stripped Tour и о её жизни вне музыки.
 Интервью с музыкантами, танцорами, стилистами, хореографами, которые помогали делать шоу.
 «Гастрольный автобус Гилберта» — встреча с танцором Кристины Гилбертом Салдиваром.
 «Одна ночь в Милане» — встреча Кристины и Донателлы Версаче в Милане, столице высокой моды.
 «RSVP» — Кристина Агилера отвечает на вопросы фанатов

Чарты

Примечания 

Видеоальбомы Кристины Агилеры
Концертные альбомы 2004 года
Концертные альбомы RCA Records
Видеоальбомы 2004 года